Ахметгарей Шакирзянович Абдреев (; 4 октября 1923 — 4 декабря 2004) —председатель колхоза имени XXII партсъезда в Дрожжановском районе, Татарская АССР. Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился 4 октября 1923 года в селе Старое Шаймурзино, ныне Дрожжановского района Республики Татарстан, в крестьянской семье. Татарин (мишар).

Трудовую деятельность начал годы Великой Отечественной войны, после окончания средней школы, работал счетоводом в колхозе им. Сталина (Буденновский район).

Участник Великой Отечественной войны. В 1942—1943 годах воевал минометчиком 72 стрелкового полка. Был ранен, после госпиталя вернулся на родину. С 1943 года работал колхозником в своем селе, был избран секретарем парторганизации. Затем был на партийной и советской работе: старший инспектор отдела гособеспечения Буденновского райсиполкома, в 1950—1955 годах — помощник секретаря Буденновского райкома партии.

В 1956 году был избран председателем колхоза им. XXII партсъезда Дрожжановском районе. Под его руководством колхоз уверенно укреплял материально-техническую базу, последовательно повышая урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животноводства, достигая высокой эффективности производства, уделял большое внимание развитию социальной сферы, подготовке, воспитанию и закреплению кадров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства Абдреев Ахметгарей Шакирзянович присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Руководил хозяйством более 30 лет, до выхода не пенсию в 1988 году.

Избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР (1959—1963 годы), делегатом XXII партийного съезда, делегатом 3-го и 4-го Всесоюзных съездов колхозников. В 1969—1986 годах был постоянным членом Совета колхозов страны.

Жил в селе Старое Шаймурзино. Скончался 4 декабря 2004 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1971);
 три ордена Ленина(1965, 1971, 1976);
 орден Октябрьской Революции(1973);
 орден Октябрьской Революции (1985;
 орден Отечественной войны II степени(11.03.1985);
 орден Трудового Красного Знамени (1986);
 медали.

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале памяти"
 На родине, в сельском музее, установлен его бюст знатного земляка, ему посвящен целый зал.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Татарстана

Примечания

Источники 
 Абдреев Ахметгарей Шакирзянович
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань, 1999.
 На сайте Старошаймурзинской школы 
 Старошаймурзинский музей «Земля и люди»

Литература 
 Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы — наши земляки. Казань, 2003
 Исмагилов И. Герои татарского народа. — Казань, 2006
 Сайт Tatarile
 Хакимов М., Сафаров М. Татары. Воины. Труженики. Патриоты. — Москва, 2006

Ссылки 
  
 на сайте Память народа

Председатели колхозов
Депутаты Верховного Совета Татарской АССР
Делегаты XXII съезда КПСС